Roche-Turm, auch Roche Tower, ist die Bezeichnung mehrerer Bürohochhäuser des Schweizer Pharmakonzerns Roche Holding in Basel:
 Roche-Turm (Bau 1), erbaut 2012–2015
 Roche-Turm (Bau 2), erbaut 2017–2022
Roche-Turm (Bau 3), geplant